Astara – capoluogo dello shahrestān di Astara in Iran
 Astara – città dell'Azerbaigian
 Astara – collegio elettorale iraniano